Села:
 Вербова — Вінницька область, Томашпільський район
 Вербова — Київська область, Білоцерківський район
Річки:
 Вербова — ліва притока Висуні
 Вербова — ліва притока Лохманиці
 Вербова — ліва притока Кінської

Див. також 
 Вербова вулиця
 Вербова Балка
 Вербова Лоза
 Вербова зала